Сульфид неодима — бинарное неорганическое соединение
неодима и серы
с формулой NdS,
кристаллы.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Сульфид неодима образует кристаллы
кубической сингонии,
пространственная группа F mm,
параметры ячейки a = 0,5691 нм, Z = 4.

Литература 
 

Соединения неодима
неодима
Сульфиды неодима